Луј II Анжујски (Тулуза, 5. октобар 1377- Анже, 29. април 1417) је био краљ Напуљско краљевство. Био је син Луја I Анжујског и Marie of Blois, Duchess of Anjou.

Породично стабло 

Рођени 1377.
Умрли 1417.